Vracovice (powiat Benešov)
 Vracovice (powiat Znojmo)